Dokki Doki! Love Mail(ドッキドキ! Loveメール?) foi o primeiro CD da cantora japonesa Aya Matsuura pela Hello! Project.

Lista de músicas 
 "Dokki Doki! Love Mail" (ドッキドキ! Loveメール?)
 "Machiawase" (待ち合わせ)
 "Dokki Doki! Love Mail" (Instrumental)

Número de Catálogo
EPCE-5096
Preço
¥1,200

Oricon gráfico posições

Performances na TV 
Music Station-13 de abril de 2001
Utaban-19 de abril de 2001

Concertos
Morning Musume Live Revolution 21 Haru ~Osaka-Jo Hall Saishuu Bi~
Matsuura Aya FIRST CONCERT TOUR 2002 Haru "FIRST DATE" at Tokyo International Forum
Yeah! Meccha Live
Matsuura Aya Concert Tour 2003 Haru ~Matsu Ring PINK~
Matsuura Aya Concert Tour 2003 Aki ~Ayaya Hit Parade!~
Matsuura Aya Concert Tour 2004 Haru ~Watashi to Watashi to Anata~
Matsuura Aya Concert Tour 2004 Aki ~Matsu ◇Crystal◇ Yoyogi Special~
Matsuura Aya Concert Tour 2005 Haru 101kaime no KISS ~HAND IN HAND~
Nochiura Natsumi Concert Tour 2005 Haru "Triangle Energy"
Hello☆Pro Party~! 2005 ~Matsuura Aya Captain Kouen~ - A capella version
Hello Pro Party! 2006 ~Goto Maki Captain Kouen~ - Tsuji Nozomi
Matsuura Aya Concert Tour 2006 Haru ~OTONA no NAMIDA~
Live in Shanghai
Matsuura Aya Concert Tour 2007 Aki ~Double Rainbow~
Matsuura Aya Concert Tour 2008 Haru "Aya The Witch"
Matsuura Aya Concert Tour 2009 Aki ~Omoi Afurete~

Álbuns de 2001
Aya Matsuura